Turner County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Turner County, Georgia 
 Turner County, South Dakota